Mit Meister der Heiligen Klara (it. Maestro di Santa Chiara) können die folgenden namentlich nicht bekannten Maler im Italien des Mittelalters und der Renaissance gemeint sein:

 Meister der hl. Klara, frühmittelalterlicher Maler, der ein Tafelbild der Heiligen Klara in der Basilika Santa Chiara in Assisi gemalt hat
 Expressionistischer Meister von Santa Chiara, Maler der Frührenaissance, der Fresken in der Basilika Santa Chiara in Assisi gemalt hat
 Meister der heiligen Clara von Montefalco, frühmittelalterlicher Maler, der Fresken in der Kirche der heiligen Clara von Montefalco in Montefalco gemalt hat